Apis, altgriechisch Ἄπις, bezeichnet in der Mythologie mehrere Figuren:
 den heiligen Stier von Memphis, altägyptisch Hep
 den  Seher, Sohn des Apollon, ein Arzt und Wahrsager
 den König von Sikyon, Sohn des Telchin
 den Sohn des Iason, gestorben bei einem Wagenrennen
 den Sohn des Phoroneus, König von Argos

Apis steht außerdem für:
 die Apis. Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg e. V., altpietistischer Gemeinschaftsverband innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
 eine Küstenstadt in Nordafrika
 Dragutin Dimitrijević, Spitz- und Codename des Gründungsmitglieds der Schwarzen Hand
 den früheren Namen des Sternbildes Fliege
 die Honigbiene, fachsprachlich eine Gattung aus der Familie der Bienen, lateinisch allgemein Biene
 österreichische Lokomotiven KFNB – Vulcan II bis Glaucos I, KFNB Ib
 Kom el-Hisn, die Ausgrabungsstätte einer Stadt im Nildelta, die die Griechen früher Apis nannten
 Pipistrel Apis, ein eigenstartfähiges Ultraleicht-Segelflugzeug
 
APIS ist die Abkürzung für:
 Advance Passenger Information System, System zum Versand von Reisendendaten, die für Ein- und Ausreise benötigt werden
 APIS Informationstechnologien GmbH, ein Softwareentwicklungs- und Dienstleistungsunternehmen
 Arzt Praxis Informationssystem (APIS)
 Austrian Prosopographical Information System, ein prosopographisches Datenprojekt in Zusammenhang mit dem Österreichischen Biographischen Lexikon

APIS